Lemming eller Lemmings kan syfta på:
 3D Lemmings - ett datorspel från 1995
 Lemmings – ett datorspel från 1991
 Lemmings 2: The Tribes – ett datorspel från 1993
 Lemmings väg – en lokalgata i stadsdelen Tallkrogen i Söderort inom Stockholms kommun
 Lemmings (sång) – en låt från 1997 av Blink-182
 Lemming (film) – en fransk film från 2005
 Lemming Fjord – en fjord i Grönland
 Mont du Lemming – ett berg i Kanada
 Ett dialektalt ord för Fjällämmel

Personer
 Eric Lemming (1880–1930), svensk idrottsman med bland annat fyra OS-guld i spjut
 Frederik Carl Lemming (1782–1846), dansk musiker
 Oscar Lemming (1886–1979) olympisk häcklöpare 1908
 Lars Johan Lehming (1871–1940) svensk arkitekt

Se även
 Lac Lemming
 Lac du Lemming